Акшай Кумар (, справжнє ім'я Раджив Харі Ом Бхатія; , Амрістан) — індійський актор. Зіграв у понад 100 фільмах.

Кар'єра 
У 1990-х грав переважно у фільмах жанру екшн.

2000-ті роки 

З початку 2000-х років — відоміший за своїми ролями у жанрі драма, мелодрама та комедія. У 2000 році він знявся в комедії  Hera Pheri (2000), яка мала комерційний успіх. У 2001 році Кумар зіграв роль негативного героя у фільмі  Ajnabee (злодій). За цей фільм Кумар отримав свою першу премію «Filmfare» у номінації Найкращий лиходій. У цьому фільмі грали також Карина Капур та Біпаша Басу, відомі сучасні індійські актриси. Пізніше Акшай зіграв у декількох фільмах з Катриною Каїф, які мали значний успіх у прокаті.

Крім комедійних і романтичних ролей, Кумар виявляв схильність до драматичних ролей у таких фільмах, як Ek Rishtaa(2001),Aankhen (2002), трилер Aitraaz(2004) з Кариною Капур та Пріянкою Чопра,  Bewafaa (2005).

Особливо слід відзначити його успішні роботи з Катриною Каїф починаючи з фільму
Humko Deewana Kar Gay (2006). 2007 вийшов фільм Namastey London, у якому головну ролі виконали Акшай та Катрина Каїф.

Його наступним релізом був Kambakkht Ishq (2009) з Кариною Капур.
Фільм Кумара Blue було випущено 16 жовтня 2009 року.  Blue зібрав близько 42 млн рупій.

У 2009 випущено успішну комедію De Dana Dan з Катриною Каїф.

2010-ті роки 
Якщо в 90-ті він знімався в жанрі екшн, у 2000-ні у романтичних фільмах, то з початку 2010-тих переключився на комедії.
У 2011 році випустив комедію Desi Boyz (2011), у який грав з Джоном Абрахамом.

Фільм «Rowdy Rathore» з Акшаєм у головній ролі випустили на початку червня 2012 року. Він знаменує собою повернення жанру екшн через 7 років. Фільм заробив більше 100 крор (US $ 18,1 млн.) в Індії і мав величезний успіх.

Фільмографія

Посилання 
 
 Біографія Акшая Кумара 

Індійські актори
Боллівуд
Лауреати Національної кінопремії Індії
Актори, відомі під псевдонімами